Il singolare del torneo di tennis Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolás Almagro che ha battuto in finale Potito Starace 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie

 N/A
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Nicolás Almagro (campione)
  Fernando Verdasco (primo turno)

 Gilles Simon (secondo turno) 
 Florian Mayer (primo turno) 
 Filippo Volandri (quarti) 
 Guillermo García López (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007
ATP Tour 2007